Wólka Wysoka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Sanniki
 Wólka Wysoka – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Sanniki